Allexis är ett släkte av violväxter. Allexis ingår i familjen violväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Violväxter
Allexis